

Personnes 
  (1820–1885), acteur et poète danois 
  (1862–1932), militaire, ordre militaire de Guillaume
 Wesley Hoedt (1994-), joueur néerlandais de football
 Jeroen D'hoedt (1990-), athlète belge
  (1885–1936), chef d'orchestre belge

Autres 
 , unité de volume

Homonymie de patronyme